Appelquist ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lisa Appelquist, Geburtsname von Anna Lisa Wärnlöf (1911–1987), schwedische Schriftstellerin, Übersetzerin und Kolumnistin
 Kristoffer Appelquist (* 1975), schwedischer Stand-up-Comedian
 Thomas Appelquist (* 1941), US-amerikanischer theoretischer Physiker